Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2010 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Philipp Petzschner in Horia Tecău sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (četrtfinale)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (drugi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (tretji krog)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (prvi krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (drugi krog)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (polfinale)
 Julian Knowle /  Andy Ram (tretji krog)

<ol start="9">
 František Čermák /  Michal Mertiňák ''(drugi krog)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley ''(drugi krog)
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(četrtfinale)
 John Isner /  Sam Querrey ''(odstop)
 Mardy Fish /  Mark Knowles ''(prvi krog)
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra ''(četrtfinale)
 Marcelo Melo  /  Bruno Soares ''(drugi krog)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2010